Michael Schwenke ist der Name folgender Personen:

* Michael Schwenke (Bildhauer) (1563–1610), deutscher Bildhauer
 Michael Schwenke (Richter) (* 1966), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof